Джунагадх:

 Джунагадх — город в штате Гуджарат, Индия.
 Джунагадх — округ в штате Гуджарат, Индия.